Het tennistoernooi US Open werd in 1987 bij de vrouwen voor de 101e keer gehouden. De als tweede geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de als eerste geplaatste West-Duitse Steffi Graf met 7-6 en 6-1 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Steffi Graf (finale)
  Martina Navrátilová (winnares)
  Chris Evert (kwartfinale)
  Hana Mandlíková (vierde ronde)
  Pam Shriver (kwartfinale)
  Helena Suková (halve finale)
  Zina Garrison (vierde ronde)
  Gabriela Sabatini (kwartfinale)

  Claudia Kohde-Kilsch (kwartfinale)
  Manuela Maleeva (vierde ronde)
  Lori McNeil (halve finale)
  Bettina Bunge (vierde ronde)
  Sylvia Hanika (vierde ronde)
  Catarina Lindqvist (vierde ronde)
  Barbara Potter (eerste ronde)
  Wendy Turnbull (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1)
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1987